USS Detroit war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine:

 USS Detroit (1813)
 USS Detroit (1869)
 USS Detroit (C-10)
 USS Detroit (CL-8)
 USS Detroit (AOE-4)
 USS Detroit (LCS 7)

Detroit
USS